zakenpartner: een medewerker in een vennootschap die tevens mede-eigenaar is (maat, vennoot, compagnon);
 partner (relatie) (levenspartner): een persoon met wie men het leven deelt;
 sekspartner: deelnemer aan seksuele handelingen;
 iemand met wie men een gezamenlijke huishouding voert;
 contractspartner of wederpartij in een contractuele relatie;
 partner (samenwerking): Een persoon of entiteit met wie men op een andere manier samenwerkt, zoals een bridgepartner, een partner in een internationaal bondgenootschap, of partners die samen een joint venture opzetten.
 danspartner
 Partner (band), een Nederlandse (Limburgse) band
 Peugeot Partner, een automodel van Peugeot
 Partner (1968), een Italiaanse film van Bernardo Bertolucci met Pierre Clémenti
 Partner (2007), een Indiase film van David Dhawan met Salman Khan